Ветеран ():

 Ветеран (лат. veteranus, от vetus, veteris — старый) — престарелый служака, сановник, чиновник, делатель на каком-либо поприще, вышедший в отставку военнослужащий, обычно участвовавший в военных (боевых) действиях; слово также используется для обозначения старого, заслуженного деятеля;
в Древнем Риме солдат, то есть наёмник, отслуживший срок в 20 лет, в войске или во флоте.

Топоним 
 Ветеран (Альберта) — Канада
 Ветеран — статистически обособленная местность, расположенная в округе Гошен (штат Вайоминг, США).
 Ветеран (Квинсленд) — Австралия
 Ветеран (Нью-Йорк) — США
 Ветеран — вулкан в юго-восточном Вьетнаме в провинции Биньтхуан.

Другое 
 «Ветеран» — чешский телевизионный художественный фильм 2020 года.

См. также 
 Ветеран труда
 Ветеран военной службы